El Jagueey kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Jagüey (ort i Mexiko, Zacatecas), Villanueva, 
 El Jagüey (ort i Mexiko, Guerrero), Chilapa de Álvarez, 
 El Jagüey (ort i Mexiko, Guanajuato, Valle de Santiago), 
 El Jagüey (ort i Mexiko, Michoacán de Ocampo, Maravatío), 
 El Jagüey (ort i Mexiko, Jalisco, Ixtlahuacán del Río), 
 El Jagüey (ort i Mexiko, Jalisco, Lagos de Moreno), 

Robotskapade Mexikoförgreningar